Tirgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tirgrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Tirgrundet, Kyrkslätt, Nyland, 
 Tirgrundet, Esbo, Nyland,

Se även
Tirgrund
Tirgrunden
Tirsgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar